Municipio de Lemon puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Lemon (condado de Butler, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Butler.
 Municipio de Lemon (condado de Wyoming, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Wyoming.